Alleins  este o comună din sud-estul Franței, situată în departamentul Bouches-du-Rhône, în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur. Denumirea locuitorilori în limba franceză este les Alleinois.

Demografie

Vezi și 
 Lista comunelor din Departamentul Bouches-du-Rhône

Referințe

Legături externe 
 Alleins pe site-ul Institutului național francez de geografie

Comune din Bouches-du-Rhône